Арсиноя е името на:

в митологията:
 дъщеря на Левкип и оттук правнучка на Персей. От Аполон Арсиноя е майка на Асклепий. (Аполодор, III, 10, 3)
 дъщеря на Фегей. След като Алкмеон убил майка си и ериниите започнали да го преследват, той обезумял и избягал първо в Аркадия при Ойклей, а оттам в Псофида при Фегей. Фегей очистил Алкмеон от убийството и му дал дъщеря си Арсиноя за жена. Синовете на Фегей по заповед на баща си убиват Алкмеон. Когато Арсиноя почнала да укорява братята си за убийството, те я поставили в сандък, отнесли я в Тегея и я продали в робство на Агапенор, казвайки му, че тя е убила Алкмеон. (Аполодор III, 7, 5)

Други:
 Арсиноя Македонска (4 век пр.н.е.), майка на Птолемей I

Египетски царици от династията на Птолемеите:
 Арсиноя I (∞ 285 пр.н.е. за Птолемей II)
 Арсиноя II (316-270 пр.н.е.)
 Арсиноя III (246/5-204 пр.н.е.)
 Арсиноя IV (68 или 63-41 пр.н.е.)

Герои от древногръцката митология